Tommot (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in der Republik Sacha (Jakutien) in Russland:
 Tommot, Stadt
 Tommot (Aldan), Nebenfluss des Aldan
 Tommot (Selennjach), Nebenfluss des Selennjach
 Tommot-Massiv, Hochgebirgsmassiv, Teil des Selennjachgebirges